Людмила Анатольевна Анисарова (род. 24 ноября 1961 года, г. Кронштадт, СССР) — русская писательница, автор биографической литературы и женской прозы.

Биография 
Людмила Анисарова родилась в Кронштадте, в семье военнослужащего. Окончила факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института им. С. А. Есенина.

Вышла замуж за офицера военно-морского флота, много лет прожила в маленьком военном городке на Крайнем Севере. Работала воспитателем в детском саду, библиотекарем, инструктором по культурно-массовой работе, радиоредактором, учителем в средней школе. В начале 1990-х с семьёй вернулась в Рязань. В 1998 году защитила диссертацию кандидата педагогических наук по теме «Методика обучения основам риторики в техническом вузе». В настоящее время преподаёт в Рязанском Свободном лицее.

Публиковаться в издательстве АСТ начала в конце 1990-х, писала женскую любовную прозу. В 2005 году заинтересовалась личностью своего земляка, моряка и писателя-мариниста А. С. Новикова-Прибоя. Написала биографическую книгу о нём, которая была издана в 2012 году в серии «Жизнь замечательных людей».

В серию ЖЗЛ можно легко попасть, последовательно осуществив ряд действий. Во-первых, выбрать героическую личность, которая интересна не только тебе, а достаточно широкому кругу людей. Во-вторых, серьёзно и глубоко погрузиться в жизнь этого человека. А это значит — много-много часов провести в архивах. Это значит перечитать горы книг, перелопатить сотни публикаций. В-третьих, не утонуть в добытом материале, а суметь им распорядиться. В-четвёртых (а может быть, во-первых?), надо всем этим заниматься, будучи твёрдо уверенным, что ты не графоман, что ты владеешь словом. И ещё. Чтобы всё получилось — надо любить своего героя.

В 2014 году Людмила Анисарова стала лауреатом премии Рязанской области имени Я.П. Полонского в области литературы.

В 2016 году в издательстве "Вече" (г. Москва) в серии "Победы и герои русского флота" издано документально-художественное повествование "Вице-адмирал В. М. Головнин".

24 ноября 2016 года Людмила Анисарова награждена памятным знаком Губернатора Рязанской области "БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ".

В 2018 году Людмиле Анисаровой присуждена премия Рязанской области имени академика И.И.Срезневского.

Избранная библиография 
 Вице-адмирал Головнин. М.: Вече, 2016, 349 с. ISBN 978-5-4444-5211-0
 Новиков-Прибой (ЖЗЛ) М.: Молодая гвардия, 2012, 341 с. ISBN 978-5-235-03523-2
 Среди людей. Рязань: Русское слово, 2010, 71 с. ISBN 978-5-89877-187-4
 Куба, любовь моя…" Рязань: Поверенный, 2007.
 Ненаписанное, или Страница ниоткуда. М.: АСТ, 2006, 251 с. ISBN 5-17-033838-4
 Вы способны улыбнуться незнакомой собаке? М.: АСТ, 2004, 350 с. ISBN 5-17-023887-8
 Мы ещё не знаем. Рязань: Поверенный, 2001.
 Знакомство по объявлению. Рассказы и стихи о любви и не только… М.: АСТ, 1999, 376 с. ISBN 5-237-03567-1 (в дальнейшем неоднократно переиздавалась)

Ссылки 
 Людмила Анисарова: «Всегда нужны герои» / 7 новостей